Les Cornelii Dollabellae sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Cornelii. Ils apparaissent au  et occupent des magistratures jusque durant l'Empire.

 Publius Cornelius Dolabella, consul en 283 av. J.-C. ;
 Cnaeus Cornelius Dolabella, consul en 159 av. J.-C. ;
Lucius Cornelius Dolabella, duumvir navalis (amiral) en 178 av. J.-C. ;
Lucius Cornelius Dolabella, préteur en 100 av. J.-C., Propréteur en Espagne en 99/98 av. J.-C. ;
 Cnaeus Cornelius Dolabella, consul en 81 av. J.-C. ;
Publius Cornelius Dolabella, préteur en 69 ou 68 av. J.-C. ;
 Publius Cornelius Dolabella, consul suffect en 44 av. J.-C. ;
 Publius Cornelius Dolabella, consul en 10 ;
Publius Cornelius Dolabella, consul suffect en 55 ;
 Cnaeus Cornelius Dolabella, parent de Galba, deuxième époux de Pétronia, assassiné en 69 par Vitellius ;
 Servius Cornelius Dolabella Petronianus, consul en 86 ;
 Servius Cornelius Dolabella Metilianus Pompeius Marcellus, consul suffect en 113